Die Saison 2022/23 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen ist die siebenundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 17. September 2022 und soll am 22. April 2023 enden. In diesem Wettbewerb wird in zwei Ligen gespielt.

Laut Beschluss der DVV-Mitgliederversammlung vom 19. November 2022 wird für die Saison 2023/24 bei den Frauen zwischen der 1. Bundesliga und den beiden 2. Bundesligen eine neue eingleisige „2. Bundesliga Pro“ eingeführt. Daher gibt es in dieser Saison keine Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord und Süd der Frauen.

2. Bundesliga Nord

Mannschaften 
In dieser Saison spielen folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 BBSC Berlin
 VC Olympia Berlin
 Skurios Volleys Borken
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 VC Allbau Essen
 ETV Hamburg
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 BSV Ostbevern
 VfL Oythe
 Schweriner SC II
 Stralsunder Wildcats

Meister der Saison 2021/22 wurden die Skurios Volleys Borken, die auf den Aufstieg verzichteten. Aus der Dritten Liga kommen der Schweriner SC II (Nord) und der BSV Ostbevern (West).

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd

Mannschaften 
In dieser Saison spielen folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TV Altdorf
 VC Olympia Dresden
 TV Dingolfing
 SSC Freisen
 VV Grimma
 SV Karlsruhe-Beiertheim
 SV Lohhof
 TV Planegg-Krailling
 TG Bad Soden
 TSV Unterhaching
 Rote Raben Vilsbiburg II
 TV Waldgirmes
 VC Wiesbaden II

Meister der Saison 2021/22 wurde der TV Dingolfing, der aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg verzichtete. Aufsteiger aus der Dritten Liga sind der SV Karlsruhe-Beiertheim (Süd) und der TSV Unterhaching (Ost). Mit einem Sonderspielrecht startet erneut der VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen

Einzelnachweise 

2022 23
Volleyballsaison 2022/23